Села:
 Мірошники — Полтавська область, Шишацький район
 Мірошники — Харківська область, Валківський район